Panco bzw. Pančo steht für:
 Panco (Kentucky), ein Ort im Clay County, Kentucky
 Panco (Boot), philippinisches Boot

Namensträger:
 Panco Picabio, französischer Skifahrer
 Pančo Vladigerov, bulgarischer Komponist und Pianist